

Geografia 
 Ach – località del comune di Hochburg-Ach (Austria)
 Bregenzer Ach – immissario del Lago di Costanza (Austria)
 Dornbirner Ach – immissario del Lago di Costanza (Austria)
 Ostersee-Ach – immissario del Lago di Starnberg (Germania)

Sigle 
 Association for Computers in the Humanities – associazione internazionale per l'informatica umanistica
 Automated Clearing House – rete elettronica per le transazioni finanziaria negli Stati Uniti d'America

Biologia 
 Ach. – Abbreviazione di Erik Acharius

Chimica 
 ACh – Abbreviazione di Acetilcolina, un neurotrasmettitore

Medicina 
 A.C.H. – Acronimo di Axe Cortico Hypothalamique; parte del sistema nervoso centrale il cui principio attivo, estratto da cervelli animali, è utilizzato come rimedio omeopatico.

Persone 
 Narziss Ach – psicologo tedesco

 ACH – wrestler statunitense

Codici 
 ACH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Altenrhein (Svizzera)
 ach – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua acoli

Geologia 
 ACH – Sintema di Chiaromonte – provincia di Potenza – sintema stratigrafico della Basilicata